Termin PWD ima više značenja.

 Fosfoglukan, voda dikinaza, enzim
 pwd, juniks komanda